Kao Min (1970) kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok kínai műugrónő
 Kao Min (1982) kínai kerékpárosnő, olimpikon